hrabstwo Plymouth (ang. Plymouth County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Plymouth (ang. Plymouth County) w USA, w stanie Massachusetts